Фридрих II може да се отнася за:

 Фридрих II (Свещена Римска империя) (1194 – 1250, крал 1211/12 – 1250, император от 1220)
 Федериго II Сицилиански (1272 – 1337) – крал на Сицилия от 1296 г.
 Фридрих II (Прусия) (1712 – 1786, крал 1740 – 1786), по-известен като Фридрих Велики